Aceval ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamín Aceval (1845–1900), paraguayischer Politiker und Diplomat
 Emilio Aceval (1853–1931), paraguayischer Politiker, 26. Präsident Paraguays